Calais steht für:

 Calais, eine französische Stadt, davon abgeleitet die Verwaltungseinheite
 Arrondissement Calais

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Calais (Maine)
 Calais (Montana)
 Calais (Ohio)
 Calais (Vermont)

in Kanada:
 Calais (Alberta)

in Südafrika
 Calais (Südafrika)

Personen:
 Dagmar Calais (* 1966), deutsche Malerin und Installationskünstlerin
 Raymond Calais (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Sonstiges:
 Calais (Gattung), eine Käfergattung aus der Familie der Schnellkäfer
 Soldatensender Calais, ein britischer Propagandasender während des Zweiten Weltkrieges
 Cadillac Calais, ein Automodell von Cadillac
 Holden Calais, ein Automodell von Holden
 Oldsmobile Cutlass Calais, ein Automodell von Oldsmobile

im NRHP gelistete Objekte:
 Calais Free Library, in Calais, Maine, ID-Nr. 01000370
 Calais Historic District, in Calais, Maine, ID-Nr. 78000204
 Calais Milestones, in Cainhoy, South Carolina, ID-Nr. 73001677
 Calais Residential Historic District, in Calais, Maine, ID-Nr. 94001248

Siehe auch:
 Kalais, Sohn des Boreas